Le Temps retrouvé, septième tome de À la recherche du temps perdu, roman écrit par Marcel Proust, paru de façon posthume en 1927
Le Temps retrouvé, film réalisé par Raoul Ruiz, sorti en 1999, adapté du roman de Proust.